Steinheimer ist der Familienname von:

 Gert Steinheimer (* 1944), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Richard Steinheimer (1929–2011), US-amerikanischer Eisenbahn-Fotograf